Katalog har flere betydninger:

 Katalog – en fortegnelse over eksempelvis varegrupper og andet
 Katalog (tidsskrift) – et tidsskrift